Caught Bluffing – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
Caught Bluffing – film del 1922 diretto da Lambert Hillyer